Saab ist der Name folgender Unternehmen:
 Saab AB, schwedischer Luftfahrt- und Rüstungskonzern
 Saab Dynamics, schwedisches Rüstungsunternehmen
 Saab Automobile AB, ehemaliger schwedischer Pkw-Hersteller
 Saab-Valmet, ehemaliger finnischer Pkw-Hersteller; heute Valmet Automotive
 Saab Space (Saab Ericsson Space), ehemaliges Raumfahrtunternehmen; heute bei RUAG

Saab ist der Familienname folgender Personen:
 Bilal Saab (* 1999), norwegischer Sänger
 Elie Saab (* 1964), libanesischer Modedesigner
 Georges Abi-Saab (* 1933), ägyptischer Rechtswissenschaftler
 Jocelyne Saab (1948–2019), libanesische Filmemacherin